La saison 1994-1995 du championnat de France de basket-ball de Pro A est la  du championnat de France de basket-ball, la  depuis la création de la LNB.

Le championnat de Pro A de basket-ball est le plus haut niveau du championnat de France.

Quatorze clubs participent à la compétition. À la fin de la saison régulière, les équipes classées de 5 à 12 sont automatiquement qualifiées pour les huitièmes de finale des playoffs, puis les équipes classées de 1 à 4 sont directement qualifiées pour les quarts de finale. Le vainqueur de ces playoffs est désigné Champion de France. Pas de descente cette année-là, car la Pro A passe à 16 clubs à la fin de saison. L'équipe première du championnat de Pro B et le vainqueur des play-offs de Pro B montent en Pro A.

Le tenant du titre est Limoges. Nancy et Strasbourg rejoignent la Pro A à l’issue de la saison 1993-1994.

La saison régulière a débuté le 10 septembre 1994 et s'est terminé le 15 avril 1995. Antibes a remporté le championnat pour la troisième fois de son histoire en battant en finale Pau-Orthez en quatre manches.

Clubs participants

Classement final de la saison régulière 

|

|}

Playoffs 

Le match aller se joue chez l'équipe la moins bien classée lors de la saison régulière, le match retour et la belle éventuelle chez l'équipe la mieux classée.

Pour la finale, les deux premiers matchs et la belle éventuelle se déroulent chez le mieux classé de la saison régulière, le match 3 et éventuellement le match 4 chez le moins bien classé.

Détail des matches de la saison régulière

Leaders de la saison régulière

Récompenses individuelles 

Yann Bonato (PSG Racing) et David Rivers (Antibes) ont été élus MVP français et étranger selon le référendum L'Équipe établi auprès des journalistes.

Notes et références

Voir aussi 
 All-Star Game LNB 1994
 Pro A (basket-ball)

Liens externes 
  Site officiel de la LNB

1995
Basket-ball en 1994
Basket-ball en 1995
Sport en France en 1994
Sport en France en 1995